L'alisier est un arbre, aux espèces suivantes :

  Alisier torminal (Sorbus torminalis) ;
  Alisier blanc (Sorbus aria) ;
 Alisier de Fontainebleau, (Sorbus xtomentella ou Sorbus latifolia) considéré comme hybride fixé des deux précédents ;
 Alisier de Mougeot (Sorbus mougeotii), espèce montagnarde ;
 Alisier nain (Sorbus chamaemespilus) ;
  Alisier de Suède (Sorbus intermedia) , espèce du Nord de l'Europe.

Description sommaire    
     
Les alisiers sont des espèces du genre Sorbus (sorbier) de la famille des Rosacées ; « alisier » désignant les espèces à feuilles simples et « sorbier » celles à feuilles composées.    
    
Autres espèces du genre Sorbus non nommées ici :
 Sorbus domestica (cormier ou sorbier domestique) ;
 Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs).

Notes et références 

Arbre